Най-Ару это название следующих топографических объектов:
 лагуна Най-Ару на восточном побережье Шри-Ланки, в округе Муллайтиву.
 река Най-Ару, впадающая в одноимённую лагуну.
 деревня Най-Ару, на берегу одноимённой лагуны
 река Най-Ару, на западном побережье Шри-Ланки, в округе Маннар.